Ez a cikk a Pepe epizódjainak listáját tartalmazza.

A sorozat 2022. április 10-én indult az TV2-n. A csatorna már berendelte a második évadot.

Évadáttekintés

Első évad (2022) 
Az első évad premierje 2022. április 10-én, dupla résszel indult a TV2-n. Az utolsó része 2022. június 5-én volt.

Második évad (2023) 
A második évad 2023-ban indulhat a TV2-n.

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái